Business — информационно-аналитический бизнес-телеканал. Телеканал систематически отслеживает и анализирует, насколько эффективным является государственное регулирование украинской экономики, насколько полезными или вредными для определенных отраслей отечественного бизнеса является решение властей. Эфир телеканала на 85 % (0% ???) наполнен программами собственного производства.

История 
 Телеканал получил лицензию 27 июня 2007 года, а был запущен 1 сентября под названием UBC ("Ukrainian Business Channel").

22 ноября 2009 года на телеканале появилась первая программа на английском языке. 

В 2011 году компания UBG купила 30 % акций телеканала, после чего произошло увольнение 40 сотрудников. 26 декабря 2011 года сменил название на Business.

Телеканал нередко был в центре скандала. Так, например, бывшая ведущая телеканала подала в суд на него за невыплату зарплаты, и выиграла процесс. Также работники канала жаловались на нарушение трудового законодательства.

1 августа 2017 года прекращено спутниковое вещание.

Программы 
 Новости
 Диалоги
 Погода
 Пресс-обзор
 Психология денег - стресс-шоу Геннадия Балашова. Это разговор о философии денег, о богатстве, о том, возможно ли на Украине заработать капитал. (Закрыта в 2013 году.)
 Спорт
 Афиша
 100 идей для бизнеса

Параметры спутникового вещания

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт телеканала

Спутниковые телеканалы Украины
Телеканалы на украинском языке
Телеканалы, запущенные в 2007 году